Служба экономической безопасности (Служба безопасности) — до 1 января 2010 года, так назывались обособленные подразделения предприятий, независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Российской Федерации, для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя, с правом открытия текущих и расчетных счетов. Деятельность служб безопасности регулировалась ст. 14 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности».

С 01 января 2010г. ст. 14 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» утратила свою силу. Службы безопасности на предприятиях были ликвидированы.

В настоящее время Служба безопасности не имеет законных оснований на существование. 

В целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, легитимным (законным) способом при обеспечении частной безопасности может быть только получение возмездных услуг от частных детективов и охранных предприятий, деятельность которых подлежит лицензированию. Задачами лицензирования данных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями, требований, которые установлены ФЗ от 04.05.2011 N 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» и д.р. федеральными законами.

Виды сыскных и охранных услуг 

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
 сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
 изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
 установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
 поиск без вести пропавших граждан;
 поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
 сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело;
 поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, на договорной основе с взыскателем.

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
защита жизни и здоровья граждан;
охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;
охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
 обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
 обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;
 охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организациям, осуществляющим частную охранную деятельность, предоставляется право содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, а частным детективам предоставляется право содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений.

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного детектива, частного охранника или частной охранной организации, запрещается оказывать услуги, предусмотренные ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности».

Ответственность

Ответственность за организацию «Службы безопасности» 
КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

КоАП РФ, Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)

КоАП РФ, Статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная деятельность

УК РФ, Статья 171. Незаконное предпринимательство

УК РФ, Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

УК РФ Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

УК РФ Статья 330. Самоуправство

и др.

Примечания

Литература 
 
 

Правоохранительные органы России